Tommy Nilsson (ur. 1960) – szwedzki piosenkarz
 Tommy Nilsson (ur. 1955) – szwedzki żużlowiec